Borovsk è una città russa dell'Oblast' di Kaluga, capoluogo del Borovskij rajon.

Venne fondata nel 1358; nel XIV secolo appartenne al Principato di Rjazan'.

Nella città si trova il Museo Nazionale della Storia della Cosmonautica, dedicato a Konstantin Ėduardovič Ciolkovskij.

Trasporto

Aereo 
La Borovsk è servita dall'Aeroporto di Ermolino situato a 13 km dalla città.

Galleria d'immagini

Altri progetti

Collegamenti esterni